Mea steht für:
 Mea (Torre), der Quellfluss des Torre in den Julischen Alpen

Mea ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Della Mea, eigentlich Luigi Della Mea, (1940–2009), italienischer Liedermacher und Autor
 Paul Mea (1939–2021), kiribatischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Tarawa und Nauru

mea steht für:
 Menka (Sprache) (ISO-639-3-Code), Graslandsprache im Kamerun
  mea – meine apotheke, deutsche Apothekenkooperation

MEA steht für:
 MEA Group, Zulieferer für den Bau- und Industriebereich in Aichach, Bayern
 Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel (mea), jetzt Teil vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
 Malzextrakt-Agar, mikrobiologisches Nährmedium
 Martin Ennals Award, internationaler Menschenrechtspreis
 Meerwasserentsalzungsanlage, Umwelttechnik
 Membrane electrode assembly, Elektrode-Membran-Einheit in der Brennstoffzelle 
 Middle East and Africa, Mittlerer Osten und Afrika, die Großregion Afrika plus Mittlerer Osten
 Middle East Airlines, libanesische Fluggesellschaft
 Minimum En-Route Altitude, in der Luftfahrt die Sicherheitsmindesthöhe
 Miteigentumsanteil, im deutschen Wohnungseigentumsrecht
 Monoethanolamin, chemische Verbindung 
 Multielektrodenarray, Geräte mit denen Nervenzellen mit elektronischen Schaltungen verbunden werden
 Multielementanalyse
 Multifunktionaler Einsatzanzug, Standard-Einsatzschutzkleidung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
 Multilateral Environmental Agreement, Internationales Umweltabkommen
 Munich Center for the Economics of Aging (MEA) in München, Teil vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
 Museum of European Art in Clarence im Bundesstaat New York, USA
  Musik Europe Alive online Musikforum

Abkürzung